Le Grand (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Le Grand (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Le Grand-Abergement, municipi francès al departament de l'Ain 
 Le Grand-Bornand, municipi al departament l'Alta Savoia (regió de Roine-Alps) 
 Le Grand-Bourg municipi francès al departament de Cruesa (regió de Llemosí) 
 Le Grand-Celland, municipi francès al departament de Manche 
 Le Grand-Lemps, municipi francès al departament de la Isèra 
 Le Grand-Lucé, municipi francès al departament del Sarthe 
 Le Grand-Madieu, municipi francès al departament de Charente
 Le Grand-Pressigny, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 Le Grand-Quevilly, municipi francès al departament de Sena Marítim (regió de l'Alta Normandia) 
 Le Grand-Serre, municipi francès al departament de la Droma 
 Le Grand-Village-Plage, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Cantó de Le Grand-Lemps, cantó francès al districte de La Tour-du-Pin (departament de Isèra) 
 Cantó de Le Grand-Lucé, cantó francès al districte de La Flèche (departament de Sarthe) 
 Cantó de Le Grand-Pressigny, cantó francès al districte de Loches (departament de l'Indre i Loira) 
 Cantó de Le Grand-Quevilly, cantó francès al districte de Rouen (departament del Sena Marítim) 
 Cantó de Le Grand-Serre, cantó francès al districte de Valença (departament de Droma)